Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis ottobre 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Bonnie Gadusek che ha battuto in finale Pam Casale 6–0, 6–3.

Teste di serie

 Kathy Rinaldi (semifinali)
 Bonnie Gadusek (campionessa)
 Pam Casale (finale)
 Helen Kelesi (quarti di finale)

 Mary-Lou Piatek (quarti di finale)
 Melissa Gurney (quarti di finale)
 Leigh-Anne Thompson (primo turno)
 Iva Budařová (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1985